A Marinha dos Estados Unidos sete oito navios chamados USS Massachusetts:

 : um navio a vapor que serviu de 1849 a 1867.
 : um navio a vapor que serviu de 1861 a 1865.
 : um monitor cancelado incompleto em 1865; antes chamado Passaconaway e Thunderer.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Indiana que serviu de 1896 a 1917.
 : um couraçado da Classe South Dakota cancelado incompleto em 1922.
 : um couraçado da Classe South Dakota que serviu de 1942 a 1947; atualmente um navio-museu em Massachusetts.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em construção.